Prachersdorf ist der Name folgender Orte:

 Prachersdorf (Gemeinde Ried), Ortsteil von Ried im Traunkreis, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Bałupiany, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, früher Prachersdorf